D35 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Lulin
 D35 – codice ECO della Variante di cambio, apertura degli scacchi